Název Kvasetice má více sídel:
 Kvasetice (Květinov), část obce Květinov v okrese Havlíčkův Brod
 Kvasetice (Plánice), část města Plánice v okrese Klatovy

Externí odkazy